Blaketown, district de Terre-Neuve-et-Labrador
 Blaketown (Nouvelle-Zélande)